Barbour County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Barbour County (Alabama)
 Barbour County (West Virginia)